Эвенсон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Эвенсон, Александр Моисеевич  (1892 — 1919) — шахматист, мастер, редактор шахматного отдела газеты «Киевская мысль» 
 Эвенсон, Томас — британский легкоатлет.